Oscar Svensson kan syfta på bland andra:

* Oscar Svensson (1867–1963), svensk präst
 Oscar Svensson (1875–1962), svensk stuckatör
 Oscar Svensson (1890–1972), svensk konservator

Se även 
 Oskar Svensson